Игнате́нко — украинская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 
 Игнатенко, Алексей Александрович (род. 1991) — российский сноубордист.
 
 Игнатенко, Василий Андреевич (1884—1972) — матрос линкора «Свободная Россия». Член РСДРП с 1912 г. В 1917 г. — комиссар линкора, член Севастопольского военно-революционного комитета. Прибыл в Ялту из Севастополя для установления власти большевиков на миноносце «Керчь». Председатель Ялтинского военно-революционного комитета.
 Игнатенко, Василий Иванович (1961—1986) — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Украины.
 Игнатенко, Виталий Никитич (род. 1941) — член Совета Федерации от Краснодарского края, генеральный директор ИТАР-ТАСС.
 
 Игнатенко, Григорий Анатольевич (род. 1959) — член-корреспондент НАМН Украины, лауреат государственной премии Украины в области науки и техники.
 Игнатенко, Данил Игоревич (род. 1997) — украинский футболист.
 
 Игнатенко, Евгений Иванович (1940—2001) — российский учёный-физик, энергетик.
 Игнатенко, Евгения Васильевна (1913—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Игнатенко, Иван Игнатьевич (1917—2010) — Герой Советского Союза.
 Игнатенко, Илларион Мефодьевич (1919—2002) — белорусский советский историк.
 Игнатенко, Илья Ефремович (1920—1983) — Герой Советского Союза.
 
 Игнатенко, Николай Яковлевич (1925—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Игнатенко, Павел Николаевич (1973) — украинский политик.
 
 Игнатенко, Светлана Владиславовна (1956) — российский искусствовед.
 Игнатенко, Сергей Николаевич (1955) — российский живописец.
 Игнатенко, Фёдор (1929—1942) — пионер-герой, участник Великой Отечественной войны.
 Игнатенко, Юрий Анатольевич (1971) — советский и российский самбист.

Топоним 
 Игнатенко — хутор в Тацинском районе Ростовской области России.